Гіпербарія —  збільшення тиску повітря зовнішнього середовища понад тиск звичайного атмосферного повітря, наприклад, при  зануренні під воду.

Гематологія
Пульмонологія
Морська термінологія
Тиск